Nikolai Goc (né le  à Calw) est un joueur de hockey sur glace allemand.

Carrière 
Goc commence à jouer au ESG Esslingen et devient professionnel en signant avec les SERC Wild Wings à l'été 2002. Mais le défenseur ne fait qu'une apparition éphémère en DEL, il choisit la saison suivante de jouer le championnat junior avec les Aiglons de Mannheim. À 18 ans, il décide de rejoindre les Wölfe Fribourg, où, durant les deux saisons suivantes, il joue encore dans le championnat junior ainsi qu'en 2. Bundesliga.

Il signe avec les Scorpions de Hanovre pour jouer la saison élite 2005-2006. Il retrouve son frère Sascha Goc qui vient de quitter Mannheim. Il bénéficie d'une licence qui lui permet de jouer au cours de la même saison avec le REV Bremerhaven en 2. Bundesliga. En quatre ans à Hanovre, il gagne le championnat en 2010, joue 122 fois et marque 16 points et quatre autres en 24 matchs de play-off.

Malgré le titre, au cours de la saison suivante, il part pour les Adler Mannheim où il joue une cinquième saison dans cette équipe.

Au niveau international, avec l'équipe d'Allemagne, il dispute la Coupe des nations en 2008 et le championnat du monde de hockey sur glace 2009, 2010, 2011 et 2012 et 2013.

Trophées et honneurs personnels 
 2010 : Champion d'Allemagne avec les Scorpions de Hanovre.

Parenté dans le sport 
Ses frères Marcel Goc et Sascha Goc sont également hockeyeurs professionnels.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003 || Schwenninger Wild Wings || DEL || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 2003-2004 || Jungadler Mannheim U18 || DNL || 24 || 2 || 5 || 7 || 45 || 4 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2004-2005 || EHC Freiburg || 2. Bundesliga || 50 || 1 || 2 || 3 || 52 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2005-2006 || EHC Freiburg || 2. Bundesliga || 48 || 0 || 0 || 0 || 81 || 10 || 0 || 1 || 1 || 26
|-
| rowspan=2 | 2006-2007 || Hannover Scorpions || DEL || 10 || 0 || 0 || 0 || 2 || 3 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
|  Fischtown Pinguins || 2. Bundesliga || 34 || 0 || 4 || 4 || 77 || 6 || 0 || 3 || 3 || 10
|-
| rowspan=2 | 2007-2008 || Hannover Scorpions || DEL || 44 || 0 || 8 || 8 || 30 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|  Fischtown Pinguins || 2. Bundesliga || 11 || 1 || 1 || 2 || 14 || 7 || 0 || 1 || 1 || 14
|-
| rowspan=2 | 2008-2009 || Hannover Scorpions || DEL || 23 || 0 || 1 || 1 || 10 || 11 || 0 || 2 || 2 || 6
|-
| Fischtown Pinguins || 2. Bundesliga || 16 || 0 || 2 || 2 || 18 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| rowspan=2 | 2009-2010 || Hannover Scorpions || DEL || 45 || 1 || 6 || 7 || 38 || 11 || 0 || 1 || 1 || 10
|-
| Fischtown Pinguins || 2. Bundesliga || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| rowspan=2 | 2010-2011 || Hannover Scorpions || DEL || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|  Adler Mannheim || DEL || 43 || 2 || 9 || 11 || 57 || 6 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2011-2012 || Adler Mannheim || DEL || 47 || 2 || 13 || 15 || 20 || 14 || 1 || 1 || 2 || 14
|-
| 2012-2013 || Adler Mannheim || DEL || 48 || 1 || 6 || 7 || 36 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Adler Mannheim || DEL || 50 || 1 || 3 || 4 || 18 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2014-2015 ||  Adler Mannheim  || DEL || 48||0 || 10 || 10 || 18 ||15 || 1 || 3 || 4 || 6 
|-
| 2015-2016 ||  Adler Mannheim  || DEL || 47||0 || 5|| 5|| 30||3 || 0|| 0|| 0 || 0 
|-
| 2016-2017 ||  Adler Mannheim  || DEL || 41||2 || 6|| 8|| 10||4 || 0|| 0|| 0 || 2
|-
| 2017-2018 ||  Adler Mannheim  || DEL || 49||0 || 4|| 4|| 14||2|| 0|| 0|| 0 || 0
|-
| 2018-2019 ||  Bietigheim Steelers  ||2. Bundesliga || 51 ||0 || 11 || 11 || 59 ||1 || 0|| 1|| 1 || 0 
|-
| 2019-2020 ||  Bietigheim Steelers  || 2. Bundesliga || 36||1 || 11|| 12|| 20||2 || 0|| 0|| 0 || 0 
|-
| 2020-2021 ||  Bietigheim Steelers  || 2. Bundesliga || 32||0 || 7|| 7|| 26|| 12 || 0|| 3|| 3 || 6

Références 
  

Naissance en juillet 1986
Naissance à Calw
Défenseur de hockey sur glace
Joueur international allemand de hockey sur glace
Joueur des Schwenningen Wild Wings
Joueur du EHC Freiburg
Joueur des Hannover Scorpions
Joueur du Adler Mannheim
Joueur du REV Bremerhaven